Катингейра ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Пианко. Население составляет 4415 человек на 2006 год. Занимает площадь 529,456 км². Плотность населения — 8,3 чел./км².

История
Город основан в 1959 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12.662.829,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.772,07 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,555 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба